Supercupen 2008 var det andra året supercupen spelades, det är en årlig återkommande fotbollsmatch som spelas mellan tidigare säsongens vinnare i Allsvenskan och Svenska cupen. Matchen spelades på Ullevi i Göteborg den 22 mars 2008 och spelades mellan IFK Göteborg (mästare i Allsvenskan 2007) och Kalmar FF (mästare i Svenska cupen 2007).

Matchen sändes i TV4.

Matchfakta

Referenser

Fotboll i Sverige 2008
IFK Göteborg
Kalmar FF
Sportevenemang i Göteborg
Göteborg under 2000-talet (decennium)